Babel poate avea mai multe înțelesuri:

Babel – numele biblic al orașului Babilon.
Babel (film): un film cu Brad Pitt.
Turnul Babel
Babel Communications, companie de marketing
Ryan Babel, fotbalist olandez
Isaac Babel, ziarist, autor de piese de teatru și proză scurtă din Rusia
Babelsberg, cartier din Potsdam